Хожеле:

 Хожеле — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Пшаснышский повят.
 Хожеле — гмина (волость) в Польше, входит в Пшаснышский повят, Мазовецкое воеводство.